Йозеф Йиржи Коларж ( или Kolář; 9 февраля 1812, Прага — 31 января 1896, там же) — чешский актёр, писатель и переводчик.

Учился медицине и философии, однако не окончил курса. Путешествовал по Европе, изучал разные языки. С 1837 г. играл в пражских театрах.

Литературные сочинения Коларжа чаще всего связаны с исторической тематикой, поданной в романтическом ключе. Популярностью пользовались его трагедии: «Моника» (1847), после первого успеха некоторое время запрещённая «Смерть Жижки» (; 1851), «Пражский еврей» (; 1872), переработанный в 1946 г. Владиславом Ванчурой. Из романов Коларжа выделяются «Либуше в Америке» (; 1854), «Музыканты, или Дьявол во фраке» (; 1867) и др. Коларж писал и по-немецки и был одно время сотрудником журнала Р. Глазера, «Ost und West», защищавшего интересы славянских литератур. Из переводов Коларжа выше всего ценились «Фауст» Гёте и некоторые драмы Шиллера и Шекспира.

Примечания

Литература 
 

Актёры Чехии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1812 году
Родившиеся 9 февраля
Умершие в 1896 году
Умершие 31 января
Писатели Чехии
Драматурги Чехии
Чешские писатели
Переводчики прозы и драматургии на чешский язык
Актёры XIX века
Многоязычные писатели
Переводчики Уильяма Шекспира